Roald Amundsen (1872-1928) – norweski badacz polarny, pierwszy zdobywca bieguna południowego
 Amundsen-Scott – amerykańska stacja naukowo-badawcza w Antarktydzie Wschodniej, na biegunie geograficznym
 Amundsen Coast – fragment wybrzeża Antarktydy
 Lodowiec Amundsena – lodowiec w Górach Transantarktycznych, na Antarktydzie Wschodniej
 Morze Amundsena – przybrzeżne morze szelfowe, część Oceanu Spokojnego u wybrzeży Antarktydy
 Zatoka Amundsena – zatoka, która znajduje się na Morzu Beauforta (Ocean Arktyczny)
 Amundsen – norweskie nazwisko
 Emilie Klingen Amundsen (ur. 1994) – norweska narciarka dowolna
 Roald Amundsen (1913-1985) – norweski piłkarz
 Steinar Amundsen (1945-2022) – norweski kajakarz
 Zofia Amundsen – fikcyjna postać, główna bohaterka powieści Świat Zofii